Le musée archéologique régional de la Communauté de Madrid est situé à Alcalá de Henares. Il occupe le bâtiment du couvent des dominicains de la Mère de Dieu. Il est inauguré le .

Histoire 
Le couvent de la Mère de Dieu est fondé en 1565, même si l'actuelle construction date des . Durant l'invasion française de l'Espagne entre 1808 et 1814, il est utilisé comme caserne de cavalerie. Après le désamortissement de 1836, il est acquis par la mairie d'Alcalá de Henares et est utilisé comme prison et tribunal. Le bâtiment est amplement modifié et subit une importante dégradation. Actuellement, le couvent bénéficie d'une forte réhabilitation.

Les travaux continuent, un agrandissement de sa surface est prévu en annexant le terrain vague occupé jusqu'en 2008 par le commissariat de la Police Nationale d'Alcalá de Henares, qui entre-temps a été déplacé dans un édifice nouvellement construit. Les travaux, attribués en décembre 2010 avec un délai d'exécution de sept mois, augmenteront la surface construite de 44 %. En attendant,  l'intervention la plus récente date de mai 2007 avec le vitrage et le conditionnement de la cour intérieure pour qu'il puisse être employer comme espace culturel pour des représentations théâtrales et des concerts. La cour peut accueillir environ un public de 200 personnes.

Activités 
En plus de sa fonction de recherche et de conservation du patrimoine archéologique, il expose une collection permanente avec un parcours chronologique et didactique : des fossiles paléontologiques, des outils du Paléolithique et du Néolithique, des vestiges de l'Âge du bronze et de l'Âge du fer, une collection importante de l'époque romaine (notamment des mosaïques) et des éléments de la culture antique, médiévale et moderne, jusqu'à l'archéologie de l'époque industrielle.

Le musée réalise des expositions temporaires sur des thématiques archéologiques et historiques. En effet, le musée possède une dépendance : la Bibliothèque Emeterio Cuadrado, d'usage restreint, spécialisée en archéologie, cartographie de la Communauté de Madrid, muséologie et restauration.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste de musées en Espagne
 Alcalá de Henares
 Museo de Escultura al Aire Libre de Alcalá de Henares

Lien externe 
  Visite virtuelle du musée archéologique régional de la Communauté de Madrid

Communaute Madrid
Archeologique Communaute Madrid
Archeologique Communaute Madrid